Roman Lipowicz (1929–2013) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Roman Lipowicz (1900–1991) – polski specjalista technologii chłodnictwa, profesor Politechniki Gdańskiej